A Vo lehetséges jelentései:

 Vo, japán kana
 vo, a volapük nyelv ISO-kódja
 Vo’, település Olaszországban